

Боярське — присілок, Орловський район, Кіровська область
 Боярське — присілок, Тотемський район, Вологодська область

Боярське — заповідне урочище, місто Яремче, Івано-Франківська область
 Боярське — ботанічний заказник, Чернігівська область

Див. також 
 Боярка (значення)
 Боярщина